Budynek Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu – Zakład Plastyki Intermedialnej działający w strukturze Instytutu Artystycznego, który jest częścią Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Mickiewicza 121.

Historia 

Budynek powstał w 1910 roku i pierwotnie pełnił funkcję kasyna wojskowego dla ułanów, którzy stacjonowali w jego sąsiedztwie (po drugiej stronie ulicy) w tzw. koszarach ułańskich (Ulanen Kaserne) z 1884 roku, zachowanych do czasów obecnych i służących jako mieszkania socjalne.

W okresie międzywojennym budynek pełnił także funkcję kasyna wojskowego dla oficerów wojska polskiego. W czasie II wojny światowej korzystali z niego oficerowi niemieccy.

W 1950 roku obiekt przekazany został Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika i został zaadaptowany na siedzibę Studium Wojskowego, a po jego likwidacji w 1991 roku władze uczelni zorganizowały tu Katedrę Socjologii. Później miały tu swoją siedzibę kolejno: Wydział Teologiczny, Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK.

Na przełomie 2012 i 2013 roku obiekt wyremontowano i przeznaczono na cele Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Uroczyste otwarcie Zakładu miało miejsce w marcu 2013 roku.

Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków).

Architektura 
Budynek powstał w stylu historyzującym i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Garnizon Toruń

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wojsko w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Toruń